Josida Hirosi (1876–1950) japán képzőművész, ukijo-e alkotó
 Josida Hirosi (1958–) japán labdarúgó